Die Saison 2001/02 im CEV-Pokal begann mit der ersten Runde am 3. November 2001 und endete mit dem Finale am 3. März 2002. Für Deutschland starteten DJK Karbach und USC Münster. Österreich wurde durch "Die Kärntner" Klagenfurt, Sparkasse Feldkirch und TI TWK Innsbruck vertreten. Für die Schweiz waren VC Kanti Schaffhausen und VBC Glaronia dabei.

Teilnehmer

Spielplan

Erste Runde 
  DHG Odense:  TI TWK Innsbruck
 3:1 (23:25; 25:21; 25:23; 25:20)
 3:2 (16:25; 27:25; 25:20; 22:25; 15:11)

  ZOK Tuzla :  Speks-R Riga
 0:3 (17:25; 13:25; 10:25)
 0:3 (14:25; 19:25; 11:25)

  VC Mamer :  AEL Limassol
 3:1 (25:12; 21:25; 25:13; 25:21)
 2:3 (19:25; 25:18; 20:25; 25:18; 11:15)

  Kanti Schaffhausen :  Teuta Durrës
 3:0 (25:16; 25:8; 25:20)
 2:3 (19:25; 22:25; 25:12; 25:23; 9:15)

  Radnički-Jugopetrol Belgrad :  Levski Siconco Sofia
 1:3 (20:25; 25:19; 13:25; 11:25)
 0:3 (21:25; 16:25; 17:25)

Vorrunde 
Die zwölf Turniere der Vorrunde wurden vom 7. bis 9. Dezember 2001 ausgetragen. Die Gruppensieger erreichten die nächste Runde.

Play-Offs 
Die zwölf Sieger der Gruppenphase trafen im Achtelfinale auf die vier gesetzten Mannschaften Edison Volley Modena, Marine Consulting Ravenna und VenetoBanca Minetti Vicenza (alle Italien) sowie Galatasaray Istanbul (Türkei).

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2001/02
Volleyballsaison 2001/02
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften